Voici la liste des planètes mineures numérotées de 154001 à 155000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 154001 à 155000

154001-154100

154101-154200

154201-154300

154301-154400

154401-154500

154501-154600

154601-154700

154701-154800

154801-154900

154901-155000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000